Валентин Брюнель (; род. 17 декабря 1996 года), более известный под сценическим псевдонимом Kungs ― французский диджей, музыкальный продюсер и музыкант.

Карьера
Валентин выбрал сценическое имя Kungs (Мистер по-латышски) после поиска в Интернете перевода слова "джентльмен" на разных языках. Он начал заниматься музыкой в возрасте пяти лет. Он играл на джембе, который ему подарили родители. Отец Брюнеля приучил его слушать рок-н-ролл, в том числе The Who и The Kooks. В семнадцать лет он начал писать и публиковать в Интернете свои собственные композиции. Его ремиксы песни «Jamming» Боба Марли и the Wailers и «West Coast» Ланы Дель Рей с вокалом Молли достигли нескольких миллионов просмотров на SoundCloud и YouTube. Его ремикс на песню Lost Frequencies «Are You with Me» набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube. В январе 2016 года он выступил на разогреве в туре Дэвида Гетты Listen.

Kungs выпустил свой первый мини-альбом This Girl в 2016 году после своего ремикса Cookin' on 3 Burners «This Girl», который занял 1-е место во Франции, Германии и Швейцарии и 2-е место в UK Singles Chart в 2016 году. С тех пор он выпустил сингл «Don't You Know» с участием Джейми Н. Коммонса и «I Feel So Bad» с участием Ephemerals. Три сингла Kungs 2016 года были выпущены на его дебютном альбоме Layers, который вышел 4 ноября.

23 марта 2018 года Kungs отыграл концертный сет на фестивале ультра музыки в Майами. Он исполнил свой индивидуальный сет на главной сцене 2018 года.

22 июля 2018 года он выступил на фестивале электронной танцевальной музыки Tomorrowland в Бельгии.

Дискография

Альбом

Синглы

Промо-синглы

Другие синглы

Примечания

Ссылки

Диджеи Франции
Ремиксеры